Парламентские выборы на Кипре проходили 30 мая 2021 года. На них избирались 56 из 80 членов парламента (24 мандата зарезервированы за турецкой общиной Кипра, не участвующей в политической жизни республики с 1974 года).

Избирательная система 
80 депутатов парламента Кипра избираются по 6 избирательным округам, места в которых распределены в соответствии с населением каждого региона. 56 депутатов избирается греческой общиной острова. Оставшиеся 24 места закреплены за турецкой общиной, однако в связи с разделением Кипра в 1974 году они не заполняются. Таким образом, фактически парламент Кипра включает 56 депутатов после расширения в 1980-х годах.

Выборы проводятся по открытым спискам на основе пропорциональной избирательной системы, места распределяются по методу Хэйра. Оставшиеся места распределяются по спискам, получившим по крайней мере 1 место, или по партиям, получившим по крайней мере 3,6 % голосов.

Предвыборная кампания 
По стране прокатились антиправительственные демонстрации, приведшие к столкновениям с полицией.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 На Кипре закончились парламентские выборы. // РИА Новости, 30 мая 2021 
 Победа правящей силы. На Кипре прошли парламентские выборы. // ТАСС, 31 мая 2021 

Кипр
Выборы на Кипре
2021 год на Кипре
Май 2021 года